Чемпионат Австралии по шахматам 1887 состоялся в Аделаиде. Турнир начался в конце августа. Специально для турнира была выделена комната в городской ратуше. Достоинством комнаты был ее большой размер, а недостатком — слабая освещенность в дневное время.

В турнире по разным причинам не смогли принять участие Дж. Шамье, У. Крейн и Рассел (Новый Южный Уэльс), Фишер, Э. Бёрнс и Стэнли (Виктория).

Перед началом турнира фаворитами называли Дж. Госсипа, Г. Чарлика, Ф. Эслинга и Д. Хэймана. Между ними и развернулась борьба за призовые места. Эта четверка существенно оторвалась от преследователей.

Победу в турнире одержал Г. Чарлик, единственный из участников не проигравший ни одной партии.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Чемпионат Австралии по шахматам
Шахматы в Австралии
Спортивные соревнования в Аделаиде